Ната́лья Ге́рман: Герман, Наталья Мирчевна (род. 1969) — молдавский государственный и политический деятель.
 Герман, Наталья Петровна (род. 1963) — советская украинская легкоатлетка.